Asaf, Assaf, Asaph o Assaph puede hacer referencia a:

Personas
Asaf (músico), músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la música del templo.
Asaf (obispo) (f. 1 de mayo de 596, St Asaph), primer obispo de St Asaph.
Asaph Hall (15 de octubre de 1829, Goshen, Connecticut-22 de noviembre de 1907, Annapolis, Maryland), astrónomo estadounidense; descubridor en 1877 de las dos lunas de Marte, Fobos y Deimos.
Joel Asaph Allen (19 de julio de 1838, Springfield, Massachusetts- 29 de agosto de 1921, Nueva York), zoólogo y ornitólogo estadounidense.
Asaph Hall Jr. (1859, Cambridge, Massachusetts-1930), astrónomo estadounidense.
Asaf Jah VII (6 de abril de 1886, Purani Haveli, Hyderabad-24 de febrero de 1967, King Kothi Palace, Hyderabad), último Nizam del Principado de Hyderabad y de Berar.
Asaf Abdrajmánov (20 de diciembre de 1918, Agriz, Tartaristán-12 de septiembre de 2000, Sebastopol), militar y marino soviético de origen tártaro.
Asaf Amdursky (1971, Tel Aviv) músico israelí de rock.
Asaf Avidan (23 de marzo de 1980, Jerusalén), cantautor y músico israelí.
Awatef Al-Asaf (9 de enero de 1984), taekwondista jordana.
Asaph Fipke, escritor, director y productor canadiense.

Otros
St Asaph, localidad situada en el condado de Denbighshire, en Gales.
Yuz Asaf, nombre del príncipe Siddhartha en la versión árabe de la leyenda de Barlaam y Josafat.
(2023) Asaph, asteroide que forma parte del cinturón de asteroides y fue descubierto por el equipo del Indiana Asteroid Program el 16 de septiembre de 1952 desde el Observatorio Goethe Link de Brooklyn, Estados Unidos.
La raza Assaf es una es una raza ovina de aptitud láctea procedente de Israel. Es producto del cruce entre la raza siria Awassi y la alemana Milchschaf.